Blackburn House ist der Name folgender Bauwerke:

im Vereinigten Königreich:
 Blackburn House (West Lothian), Herrenhaus in der Unitary Authority West Lothian, Schottland

im NRHP gelistete Objekte
 Blackburn House (Benton County, Arkansas), NRHP-Nr. 87002402
 Blackburn House (Limestone County, Alabama), NRHP-Nr. 84000643
 Blackburn House (Washington County, Arkansas), NRHP-Nr. 82000940